

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hory“ beginnt.

Hory 



 Hóry, András (1883–1971), ungarischer Diplomat
 Hory, Elmyr de (1906–1976), ungarischer Maler und Kunstfälscher
 Hory, Jean-François (1949–2017), französischer Politiker, MdEP

Horyn 
 Horyn, Mychajlo (1930–2013), ukrainischer Menschenrechtsaktivist Dissident und Politiker